Натуральне число 1830
 1830 рік до нашої ери
 1830 рік нашої ери